«Клан вампиров» — кинофильм 2002 года, снятый режиссёром Джоном Уэббом. По утверждению сценариста Аарона Поупа, сюжет картины основан на реальных полицейских отчётах.

Сюжет 
Юстис, штат Флорида, 1996 год. Вернувшись поздно со свидания, Дженни Уэндорф обнаруживает своих родителей убитыми, а младшую сестру Хизер пропавшей. Расследование приводит полицию к выводам об особо жестоком характере преступления. А самих убийц очень скоро обнаруживают в городе Батон-Руж. Ими оказывается группа подростков, возглавляемая Родериком Фаррелом, которые считают себя вампирами. Среди задержанных оказывается и Хизер.

В полиции Родерик с удовольствием рассказывает о том, как он создал группу неформальной молодёжи, которая ориентирована на тёмные ценности. И вот однажды юноша с друзьями Скоттом, Черити и Дэйной приезжает в Юстис, чтобы встретиться с Хизер. Здесь план Родерика заключается в том, чтобы угнать машину Уэндорфов, а затем увезти девушку с собой. Однако по ходу планы подростков меняются — Род со своим приятелем Скоттом решают убить родителей девушки.

В ролях
 Дрю Фуллер — [[:en:Rod Ferrell|Родерик Джастин «Род» Феррелл]]
 Александра Брекенридж — Черити Линн Киси
 Тимоти Ли ДеПрайст — Ховард Скотт Андерсон
 Марина Блэк — Дэйна Линн Купер
  Келли Крюгер — Хизер Энн Уэндорф
 Ричард Джиллилэнд — сержант Бен Одом
 Ларри Дирк — шериф Майк Дейн
 Мими Крэйвен — Рут Уэндорф
 Дэвид Уэллс — Рик Уэндорф
 Стэйси Хог — Дженни УэндорФ
 Спенсер Редфорд — Джанин Леклер
 Даг Коул — офицер Дьюэй
 Иветт Нипар — доктор Хэйр
 Нэйт Душку — Тони
 Дженнифер Эдвардс — Джоди Ремингтон

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы о вампирах
Фильмы-триллеры США
Фильмы о реальных преступниках
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2002 года